Piracicaba bezeichnet:
 eine Großstadt in Brasilien, siehe Piracicaba
 eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, siehe Rio Piracicaba (Minas Gerais)
 einen Großraum im Bundesstaat São Paulo, siehe Metropolregion Piracicaba
 einen Fluss im brasilianischen Bundesstaat São Paulo, siehe Rio Piracicaba (São Paulo)
 einen Fluss im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, siehe Rio Piracicaba (Rio Doce)